Andreas René Uldum (født 21. april 1979 i Qeqertarsuaq) er en grønlandsk politiker og medlem af Inatsisartut. Han var indtil januar 2016 formand for det grønlandske parti Demokraatit. 

Han er uddannet socialpædagog, men er kendt i hele Grønland for sin musikkarriere, både i bandet DDR og som solist. Han har bl.a. udgivet børnepladen Angakkuakkatut hos Atlantic Music.

Referencer 
 Grønlands Landsting, www.inatsisartut.gl
 Atlantic Music, www.atlanticmusicshop.gl

Politikere fra Grønland
Musikere fra Grønland
Personer i Kraks Blå Bog